Madré, gemeente in het Franse departement Mayenne
Mądre, plaats in het Poolse district Średzki
Madre (2017), een Spaanse korte film uit 2017, geregisseerd door Rodrigo Sorogoyen
Madre (2019), een Spaanse film uit 2019, geregisseerd door Rodrigo Sorogoyen